Glazen Koets (Nederland)
 Glazen Koets (Verenigd Koninkrijk)